Rogers Cup 2017, właśc. Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2017 z cyklu Rogers Cup zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 7–13 lipca 2017 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 804 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
WTA Tour
2017 w Kanadzie
US Open Series 2017